Сани Бечирович (; род. 19 мая 1981, Марибор, СР Словения, СФРЮ) — словенский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника, а ныне спортивный директор клуба «Цедевита-Олимпия». На драфте НБА 2003 года выбран во втором раунде под 46-м номером командой «Денвер Наггетс». Сын баскетбольного тренера Меми Бечировича.

Клубная карьера 
Сани Бечирович начинал баскетбольную карьеру в словенских молодёжных командах «Бистрица» (сезон 1995—1996) и «Марибор Овни» (сезон 1996—1997). C 1997 по 1999 год выступал за клуб чемпионата Словении «Пивоварна Лашко». С 1999 по 2001 год выступал за «Олимпию» из Любляны. В составе «Олимпии» стал чемпионом Словении сезона 2000—2001 и обладателем кубка Словении (2000, 2001)

В сезоне 2001/2002 выступал за клуб Серии А «Виртус» из Болоньи, где выиграл Кубок Италии 2002 года. С 2003 по 2004 год играл за словенский «КРКА». В сезоне 2004/2005 выступал за «Варезе», в сезоне 2005/2006 — за «Фортитудо».

С 2006 по 2008 год выступал за клуб гречечкой лиги А1 «Панатинаикос». В составе греческого клуба Бечирович выиграл Евролигу, дважды становился чемпионом Греции и дважды обладателем Кубка Греции. В сезоне 2008/2009 играл за римскую «Лоттоматику». В начале сезона 2009/2010 играл за «Олимпию» из Любляны. 16 января 2010 года подписал контракт с миланской «Олимпией». В октябре 2010 года подписал двухлетний контракт с турецким клубом «Тюрк Телеком». В марте 2011 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию и Бечирович перешёл в московский ЦСКА. Контракт был подписан до конца сезона 2010/11 с опцией продления на сезон 2011/12. По окончании сезона ЦСКА принял решение не продлевать соглашение и Сани покинул команду.

Сборная Словении 
Выступал за сборные Словении всех возрастов. В составе молодёжной сборной Словении в 2000 году стал чемпионом Европы. С 1999 года — игрок основной сборной Словении.

Достижения 
 Чемпион Евролиги (1): 2006/2007.
 Чемпион Греции (2): 2006/07, 2007/08.
 Обладатель Кубка Греции (1): 2007, 2008.
 Обладатель Суперкубка Словении (1): 2009.
 Чемпион Словении (1): 2000/01.
 Обладатель Кубка Словении: 2000, 2001.
 Обладатель Суперкубка Италии: 2009.
 Обладатель Кубка Италии: 2002.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА 
 Интервью официальному сайту ПБК ЦСКА 

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Златорог»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Виртус» Болонья
Игроки БК «Крка»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Фулгор Либертас»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Чемпионы Словении по баскетболу
Баскетбольные тренеры Словении